Греховка — река в России, протекает по Челябинской области. Устье реки находится в 2018 км по левому берегу реки Урал. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000312112200001960.

Примечания 

Притоки Урала
Реки Кизильского района